Liu Jing puede referirse a las siguientes personas:

 Liu Jing (nadadora), nadadora china;
 Liu Jing (remera), remera china;
 Liu Jing (taekwondo), practicante de taekwondo china;
 Liu Jing (yudoca), yudoca china.